Два кораблі ВМС США носили назву USS Gunston Hall, на честь історичного маєтку Ґанстон-голл, пов'язаного з конституційним процесом США.

 , був десантним кораблем класу Ешланд, спущеним нап воду в 1943 і виведеним зхі складу3 флоту в 1970. Був проданий Аргентині, служив під назвою ARA Candido de Lasala (Q-43), комісований у 1981 і зданий на переробку
 , є десантним доком класу Відбі-Айленд, спущеним на воду в 1987 і досі в активному використанні.
Gunston Hall